Tomentellastrum är ett släkte av svampar. Tomentellastrum ingår i familjen Thelephoraceae, ordningen Thelephorales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Tomentellastrum